Oldendorf (Holstein), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
 Oldendorf (Holste), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Oldendorf (Luhe), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Oldendorf (Stade), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Hessisch Oldendorf, een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Preußisch Oldendorf, een gemeente in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Oldendorf (Lastrup), een dorp in de gemeente Lastrup in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Oldendorf (Salzhemmendorf), een dorp in de gemeente Salzhemmendorf in de Duitse deelstaat Nedersaksen